De Grand Prix-wegrace van Japan 2004 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 19 september 2004 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Na acht ronden werd de race vanwege hevige regenval stilgelegd. Later werd de race herstart over 13 ronden, waarbij de startgrid werd bepaald door de stand aan het einde van de eerste race. De uitslag van het tweede deel van de race werd gebruikt als definitieve uitslag. Coureurs die in de eerste race waren uitgevallen, mochten niet deelnemen aan de tweede race.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Japan